Доброскок — фамилия.

Известные носители:
 Доброскок, Александр Михайлович (род. 1982) — российский прыгун в воду, призёр летних Олимпийских игр 2000.
 Доброскок, Дмитрий Михайлович (род. 1984) — российский прыгун в воду, призёр летних Олимпийских игр 2008.